Osoby o tym nazwisku:
 Daniela Jaworska – polska lekkoatletka
 Kazimiera Jaworska – polska historyk
 Magdalena Jaworska – polska Miss Polonia 1984, dziennikarka i projektantka mody
 Małgorzata Jaworska – polska operatorka dźwięku, konsultantka muzyczna
 Małgorzata Jaworska – polska pianistka
 Maria Jaworska – polska pedagog, poseł na Sejm II RP w latach 1928–1935
 Maria Jaworska-Michałowska – polska architekt
 Renata Jaworska – polska artystka plastyk